Андрей Баюк (; 18 октября 1943, Любляна — 16 августа 2011, Любляна) — словенский политический деятель, премьер-министр Словении (3 мая 2000 — 17 ноября 2000), основатель и член партии «Новая Словения».

Биография 
Андрей Баюк родился 18 октября 1943 года в Любляне. Отец будущего политика Марко Баюк был филологом. Семья покинула Словению в 1945 году и переехала в город Мендоса, что в Аргентине.

Успешно окончил экономический факультет Национального университета Кайо. В 1976 году Баюк переехал в Вашингтон, где год работал в организации «Всемирный банк».

В 1999 году политик вернулся в Словению и основал партию «Новая Словения». Весной 2000 года Баюк становится премьер-министром страны. 17 ноября того же года покидает пост по собственному желанию.

Скончался 16 августа 2011 года после продолжительной болезни.

Личная жизнь 
Баюк прекрасно разговаривал на словенском, испанском, английском и французском языках.

Примечания 

Премьер-министры, вступившие в должность в 2000 году
Премьер-министры Словении
Выпускники Национального университета Куйо